Trouville ist der Name mehrerer Gemeinden in der französischen Region Normandie:

 Trouville im Département Seine-Maritime
 Trouville-la-Haule im Département Eure
 Trouville-sur-Mer im Département Calvados